Bastasi est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Bastasi, un village situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Bastasi, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bastasi, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bastasi, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie.